Ерміта́ж (від  — «місце усамітнення»), може вживатись щодо:

 Ермітаж — всесвітньо відомий музей-велетень в Петербурзі, Росія.
 Ермітаж на Амстелі — музей і виставка на річці Амстел в Амстердамі. Музей є філією Ермітажу в Санкт-Петербурзі.
 Ермітаж — обов'язковий парковий павільйон у садах доби бароко (павільйони «Ермітаж» у садибі Бестужевих-Рюміних на Кам'яному острові в Петербурзі, у Петергофі, у садах Кусково, Москва, павільйон «Ермітаж» біля дерев'яного Літнього палацу імператриці Єлизавети Петрівни тощо). «Ермітажі» призначались для усамітненого відпочинку господаря у колі близьких людей.
 Ермітаж — назва саду в Москві.
 «Ермітаж» — назва радіостанції в Петербурзі.
 Ермітаж — назва астероіда.

Див. також 
 Гермітедж ()